Den russiske folketælling 2010 () er den første folketælling i Den Russiske Føderation siden 2002, og den anden i landets post-sovjetiske historie. Forberedelserne til folketællingen begyndte i 2007, og folketællingen fandt sted mellem 14. og 25. oktober 2010.

Resultat 

Resultaterne viste at befolkningen var på 142.900.000. Siden den forrige folketælling i 2002, faldt indbyggertallet med 2,3 mio (1,6%). Ifølge folketælling i 2010 var bybefolkning 105.300.000, landbefolkning var 37,5 mio. Urbaniserings procentdelen var på tidspunktet 73,7%. Gennemsnitsalderen var 38 år.

Den etniske sammensætning af befolkningen var domineret af russere (80,9% af befolkningen).

Noter

Eksterne henvisninger 

 Rusisk folketælling 2010 endeligt resultat 
 Resultatet af Den Al-russiske folketælling 2010 
 Officiel hjemmeside for folketællingen 2010  

Begivenheder i 2010
Folketælling 2010
Folketælling 2010
Russiske folketælling 2010, Den